Vioolconcert nr. 4 (Haydn) in G majeur
 Vioolconcert nr. 4 (Merikanto)
 Vioolconcert nr. 4 (Mozart) in D majeur
 Vioolconcert nr. 4 (Paganini) in d mineur
 Vioolconcert nr. 4 (Vieuxtemps) in d mineur